Puzanovia är ett släkte av fiskar. Puzanovia ingår i familjen tånglakefiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tånglakefiskar
Puzanovia